Saint Génitour  peut faire référence à un saint chrétien.

Église 
 Église Saint-Génitour